

Localités 
 Beauronne, ancien nom de commune française de la Dordogne aujourd'hui appelée Chancelade
 Beauronne, nom d'une commune française actuelle de la Dordogne

Hydrographie 
 Beauronne est le nom porté par trois cours d'eau du département de la Dordogne, tous trois affluents de l'Isle :
 la Beauronne, ruisseau qui passe à Chancelade
 la Beauronne, ruisseau qui arrose Saint-Vincent-de-Connezac
 la Beauronne, ruisseau qui baigne Les Lèches

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France